Владимир Ђурић се може односити на следеће особе:
 Владимир Ђурић, географ, председник Српског географског друштва (1970–1972) и управник Географског института у Београду (1961-1962)
 Владимир Ђурић, професор историје из Бајине Баште који је 1960-их открио антички локалитет Скелани
 проф. др Владимир Ђурић, правник, члан редакције часописа Страни правни живот
 Владимир Ђурић Ђура (1960), „Ђура Морнар“, српски трансмедијални уметник
 Владимир Ђурић, рукометаш, некада члан РК Железничар Ниш, јуниорска репрезентација СР Југославије 2002.
 Владимир Ђурић, директор фотографије